Burg Ramstein oder Ruine Ramstein ist der Name folgender Burgruinen:

Burg Ramstein:
 Burg Ramstein (Elsass) bei Scherwiller, Département Bas-Rhin, Region Grand Est
 Burg Ramstein (Kordel) bei Kordel, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Burg Ramstein (Lothringen) bei  Baerenthal, Département Moselle, Region Grand Est

Ruine Ramstein:
 Ruine Ramstein (Bretzwil) bei Bretzwil, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft
 Ruine Ramstein (Schramberg) bei Tennenbronn (Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg